Santenay ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:

 Santenay (Côte-d’Or)
 Santenay (Loir-et-Cher)